Heideneiche ist der Name

 eines als Naturdenkmal Heideneiche als geschützten Baumes bei Wolfenhausen im Taunus
 einer Passhöhe zwischen den Erhebungen des Roten Küppels (378 m) und der Alteberg (370 m), siehe Pässe im Taunus#Heideneiche